Оле́г Со́колов: Соколов, Олег Аркадьевич (1919—1990) — советский художник, график и живописец, поэт.
 Соколов, Олег Валерьевич (род. 1956) — российский историк, специалист по военной истории Франции.
 Соколов, Олег Викторович (1937—2022) — советский и российский спортивный врач, массажист.
 Соколов, Олег Владимирович (род. 1985) — российский футбольный судья.
 Соколов, Олег Геннадьевич (род. 1972) — российский спортсмен-бобслеист, тренер.
 Соколов, Олег Германович (род. 1936) — артист балета и педагог, премьер Мариинского театра.